Schluss bezeichnet:

 Beendigung, im Strafrecht das vollständig abgeschlossene Tatgeschehen
 Beweis (Logik), als richtig angesehene Ableitung von Behauptungen
 Chorschluss, siehe Chor (Architektur)
 Fazit, Resümee, wertende Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen
 Kraft-, Form- oder Stoffschluss in der Verbindungstechnik
 in Wortzusammensetzungen wie Reihenschluss auch erwünschte Schließungsform eines Stromkreises
 natürliches Schließen in der natürlichen Logik
 Schluss (Literatur), Ende eines literarischen Werks
 Schlussfolgerung, Konklusion, logischer Entscheid aus Vorbedingungen
 Syllogismus, Figur aus Prämissen und einer Schlussfolgerung

Schluß ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Schluß (* 1968), deutscher Theologe und Erziehungswissenschaftler

Schließen bezeichnet:

 Closing, als englische Übersetzung eine morphologische Basis-Operation in der digitalen Bildverarbeitung
 fallbasiertes Schließen, maschinelles Lernverfahren 

Schlüsse bezeichnet:

 Schlussrechnung, österreichisch den Dreisatz

Siehe auch:

 Abschluss, Aufschluss, Kurzschluss, Verschluss
 Ende, Schließe, Sperre